HMCS Assiniboine je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Assiniboine (I18)
 HMCS Assiniboine (DDH 234)

Assiniboine